Markino (雑兵スケルトンのマルキーノ, Zouhyō no Markīno) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Soldat de l'armée d'Hadès, Markino apparaît dans le "Mekai-Hen" du chapitre Hadès

Une apparition rapide 
Simple soldat dans l'armée d'Hadès, Markino apparaît au moment où Seiya de Pégase et Shun d'Andromède se présente face à la Première Prison, gardé par suppléance par le Spectre Rune du Balrog.

Markino accueille les chevaliers de Bronze en pensant qu'il a affaire à des morts attendant leur jugement. Il demande alors à Seiya et Shun de ne pas faire de bruit à leur entrée dans le tribunal. Malheureusement pour Markino, Seiya, très joueur, n'en fera qu'à sa tête et en profitera pour éternuer. Outré, le soldat hurlera des injures au chevalier Pégase, injures qui viendront jusqu'aux oreilles de Rune. Le Spectre du Balrog, indisposé par le bruit, mettra alors en garde Markino sur le fait que la prochaine remarque qu'il aura à lui faire lui sera fatale.

Ayant découvert l'identité de Seiya et de Shun, Markino reviendra quelques minutes plus tard dans le tribunal (en hurlant) afin d'avertir son maître que les individus face à lui sont des chevaliers d'Athéna. Excédé, Rune lancera son fouet sur Markino qui finira taillé en pièces.

Surplis 
La surplis de Markino représente un squelette, surplis porté par tous les soldats de l'armée d'Hadès.

Techniques 
Big Fart
Little Belch

Voix 
Dans la version originale, Markino est doublé par Naoki Tatsuta.

Spectres d'Hadès
Soldat de fiction